Лос Караколес има више значења:

 Лос Караколес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Караколес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Караколес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Караколес (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Караколес (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Караколес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Караколес (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Караколес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику